Язид, Езид ( ,  - «дарованный») — арабское мужское имя однокоренное с именами Зайд и Зияд. В истории встречается среди правителей династии Омейядов и Язидидов. Езидийя - второе название Шемахи - столицы Ширваншахов. Езидабад — крепость в Нахичевани.

Известные носители:

 Язид I ибн Муавия (645—683) — второй арабский халиф из династии Омейядов.
 Язид II ибн Абдул-Малик (ок. 685/687—724) — омейядский халиф, правивший в 720—724 годы.
 Язид III ибн аль-Валид (701—744) — халиф из династии Омейядов.
 Мансури, Язид

Примечания

Литература 
  

Арабские имена